Le mot brebis désigne principalement un  femelle en âge de procréer (voir « Mouton », « Bélier » et « Agneau »).

Sciences et techniques

Biologie 
 La brebis est la femelle du mammifère domestique Ovis aries (les moutons).
 La brebis de Lacaune et la brebis landaise sont des races ovines françaises.
 La brebis sarde est une race ovine originaire de Sardaigne, parmi les plus anciennes d'Europe.
 Le Polypore des brebis (Albatrellus ovinus) est un champignon basidiomycète, de la famille des Albatrellacées.

Médecine vétérinaire 
 L'agalaxie contagieuse de la brebis et de la chèvre est une affection chronique altérant notamment le fonctionnement de la mamelle des ovins, due à des bactéries du genre Mycoplasma.
 L'avortement enzootique des brebis et des chèvres est une maladie abortive des ovins, due à la bactérie Chlamydophila abortus.

 Culture et société 
 Alimentation 
 Un brebis est, par synecdoque, un fromage au lait de brebis. Notamment :
 le bleu de brebis, le brique brebis, la briquette de brebis, le caillé de brebis, la ricotta brebis et la tomette de brebis sont des indications générales,
 le Pur Brebis de l'Abbaye de Belloc est une marque commerciale.
 La panse de brebis farcie est un plat traditionnel écossais.

 Cinéma 
 La Brebis égarée () est un film muet américain de Lambert Hillyer, sorti en 1923.

 Littérature, théâtre et bande dessinée 
 Les Brebis sont les membres d'un troupeau d'ovins dans la bande dessinée Le Génie des alpages.
 Jean des Brebis ou le Livre de la misère est un roman d'Émile Moselly, publié en 1904.
 La Génisse, la Chèvre, et la Brebis, en société avec le Lion est la sixième fable du Livre I des Fables de La Fontaine, publié en 1665.
 Les Loups et les Brebis est la treizième fable du livre  de Jean de La Fontaine, publiée en 1668.
 L'Ouche aux brebis est un roman de Germain Rallon, publié en 1941.
 Loups et Brebis'' () est une comédie en cinq actes d'Alexandre Ostrovski, publiée en 1875.

Religions 
 La parabole de la brebis par Nathan est une parabole mentionnée dans le Deuxième Livre de Samuel (Ancien Testament).
 La parabole de la Brebis égarée est une parabole attribuée à Jésus de Nazareth, mentionnée dans deux des évangiles canoniques du Nouveau Testament.

Anthroponyme 
 Brebis Bleaney (1915-2006) est un physicien britannique.

Toponyme 
 L'étang des Redouneilles des brebis est un petit étang situé en Ariège (région Occitanie, France).